Terrahe ist der Familienname folgender Personen:

Jürgen Terrahe (1933–2015), deutscher Bankmanager
Tina Terrahe (* 1976), deutsche Altgermanistin